La Státní liga 1946-1947 vide la vittoria finale dell'SK Slavia.

Capocannoniere del torneo fu Josef Bican dell'SK Slavia con 43 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 SK Slavia Campione di Cecoslovacchia 1946-47.
 Viktoria Žižkov e SK Liben retrocesse.
 Bata Zlin, SK Zidenice e SK Kladno furono espulse.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1946
Calcio nel 1947
Campionato cecoslovacco di calcio